Ernst Berliner ist der Name folgender Personen:

* Ernst Berliner (Mikrobiologe) (1880–1957), deutscher Mikrobiologe und Biochemiker 
 Ernst Berliner (Radsportmanager) (1891–1977), deutsch-US-amerikanischer Radsportmanager
 Ernst Berliner (Chemiker) (1915–2008), US-amerikanischer Chemiker